Brakel ist der Name folgender Orte

 Brakel, eine Stadt im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Brakel (Belgien), eine Stadt in Belgien
 Brakel (Niederlande), eine Ortschaft der niederländischen Gemeinde Zaltbommel

Brakel ist der Name einer Haushuhnrasse, siehe Brakel (Huhn)

Brakel ist der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Brakel (Adelsgeschlecht)

Brakel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Friedrich von Brackel (1811–1873), Eisenbahndirektor und Abgeordneter der schleswig-holsteinischen Landesversammlung
 Angela van Brakel (* 1986), deutsche Fernsehmoderatorin und Reporterin 
 Heinrich von Brakel, Geistlicher in Paderporn, bischöflicher und dänischer Vasall im Baltikum 
 Johann I. von Brakel (* um 1200; † 1260), von 1257 bis 1260 Bischof von Hildesheim
 Lode Frank Brakel (1940–1981), niederländischer Sprachwissenschaftler
 Wilhelmus à Brakel (1635–1711), niederländischer Prediger

Siehe auch:
 Brackel (Begriffsklärung)